Су́щенко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Сущенко Віталій Юрійович — підполковник Збройних Сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Сущенко Володимир Миколайович (* 1945) — український науковець, юрист. Заслужений юрист України (2002).
 Сущенко Леонід Леонідович (* 19 липня 1945, Одеса) — український письменник-гуморист, заслужений журналіст України.
 Сущенко Ольга Григорівна (нар. 1952) — український журналіст, пам'яткоохоронець. Член Національної спілки журналістів України (1979).
 Сущенко Роман Володимирович (* 1969) — український журналіст, спецкор Національного інформагентства «Укрінформ», переслідуваний в РФ.
 Сущенко Сергій Віталійович (* 1987) — солдат Збройних сил України, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Примітки